Baldo ist, als italienische Form von Baldus, ein männlicher Vorname und ein Familienname.

Namensträger

Familienname 
 Chris Baldo (1943–1995), luxemburgischer Schlagersänger
 Giuseppe Baldo (1914–2007), italienischer Fußballspieler
 Marta Baldó (* 1979), spanische Sportgymnastin
 Milla Baldo Ceolin (1924–2011), italienische Physikerin
 Nicolas Baldo (* 1984), französischer Straßenradrennfahrer

Vorname 
 Baldo Angelo Abati (16. Jh.), italienischer Mediziner
 Baldo Blinkert (1942–2017), deutscher Soziologe
 Baldo di Gregorio (* 1984), deutsch-italienischer Fußballspieler
 Baldo Lupetino (1502/03–1556), venezianischer Franziskaner und lutherischer Märtyrer
 Baldo Martínez (* 1959), spanischer Jazzmusiker
 Baldo degli Ubaldi (1327–1400), italienischer Rechtsgelehrter, siehe Baldus de Ubaldis

Männlicher Vorname
Familienname
Italienischer Personenname